Tama kan avse:

 Tama (folk) – en etnisk grupp i Sudan
 Tama (språk) – deras språk
 Tama (djur) – ett spindelsläkte
 1089 Tama () – en asteroid
 TAMA 300 – en gravitationsvågdetektor
Tama (kryssare) – en lätt japansk kryssare under andra världskriget

Musik
 Tama Drums – ett japanskt märke som tillverkas av Hoshino Gakki
 Tama (musikalbum) – ett album av Christos Dantis från 1995

Geografi

Argentina 

 Tama (kommunhuvudort), La Rioja,

Japan 
 Tama New Town, ett stadsområde i västra Tokyo 
 Tama, Tokyo, en av städerna i Tama New Town

Se även
 Tamagotchi – ett virtuellt husdjur av Bandai

Robotskapade Argentinaförgreningar